Inter peut faire référence à :
 plusieurs clubs de sports professionnels désignés sous l’abréviation « Inter », dont :
 le FC Internazionale Milano, club de football italien, communément désigné sous le nom d'« Inter » ou « Inter Milan ».
 le SC Internacional, club de football brésilien, connu sous les noms d'« Internacional » ou d'« Inter » localement au Brésil.
 le FC International Turku, club de football finlandais également connu sous le nom de « FC Inter Turku ».
 l'Internacional de Madrid, club de football espagnol également connu sous le nom d'« Inter de Madrid ».
 l'Internacional Miami CF, club de soccer américain également connu sous le nom de « Inter Miami CF ».
 le Handball Club Inter Herstal, club amateur de handball belge, aujourd'hui disparu.
 France Inter, station de radio publique française parfois abrégée sous l’appellation « Inter ».
 Inter, l'une des principales chaînes de télévision ukrainiennes.
 Inter, nom donné à la principale cité de La Courneuve, ville de la Seine-Saint-Denis, en France.